Фе́йсал ибн Банда́р ибн Абду́л-Ази́з А́ль Сау́д (; род. 1945, Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — саудовский военный и государственный деятель. Губернатор Эр-Рияда с 29 января 2015 года.

Биография

Ранняя биография и образование 
Родился в 1945 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старший из сыновей принца Бандара (1923—2019) и его жены Васмии бинт Абдуррахман.

Окончил Университет короля Сауда в 1969 году в степени бакалавра по истории искусств.

У него есть много младших братьев,среди них его младший брат Халид, который является тоже государственным и военным деятелем страны. Его братья:Турки, Абдул-Азиз , Мансур и Абдалла связаны с военной деятельностью.

Карьера 
В 1970 году занимал должность директора организационно-административного отдела Министерства обороны и авиации, в Министерстве связи с 1974 года.

Был заместителем губернатора Асир (1978—1981), губернатором провинции Эль-Касим (1992—2015) и является губернатором провинции Эр-Рияд (с 2015 года)

В марте 2020 года открыл второй международный гуманитарный форум Эр-Рияда.

Член Совета Верности (Совета Преданности) со дня основания.

Обычно возглавляет делегации, встречающие иностранных лидеров или политиков: в октябре 2019 года был во главе делегации, встречавшей президента России  Владимира Путина в Эр-Рияде во время его визита в страну для встречи с королём Салманом.

Семья 
Женат на Нуре бинт Сауд, у него 2 сына и 2 дочери. Его сын Мухаммед, офицер и лётчик-истребитель в ВВС, а принц Бандар - помощник главы разведки.

Госпитализация 
В апреле 2020 года был госпитализирован в реанимацию после заражения COVID—19.

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Губернаторы провинции Эль-Касим
Губернаторы провинции Эр-Рияд
Военные Саудовской Аравии
Политики XX века
Политики XXI века
Политики по алфавиту